Ronkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ronkosaari (ö i Villmanstrand), Södra Karelen, 
 Ronkosaari (ö i Imatra), Södra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar